Brouwerij Sint-Arnoldus (Ardooie), een voormalige brouwerij te Ardooie aanwezig op de lijst van onroerend erfgoed.
Brouwerij Sint-Arnoldus (Beselare), een voormalige brouwerij te Zonnebeke aanwezig op de lijst van onroerend erfgoed.
Brouwerij Sint-Arnoldus (Dudzele), een voormalige brouwerij te Dudzele.
Brouwerij Sint-Arnoldus (Izegem), een voormalige brouwerij te Izegem aanwezig op de lijst van onroerend erfgoed.
Brouwerij Sint-Arnoldus (Lebbeke), een voormalige brouwerij te Lebbeke aanwezig op de lijst van onroerend erfgoed.
Brouwerij Sint-Arnoldus (Oudenaarde), een voormalige brouwerij te Oudenaarde aanwezig op de lijst van onroerend erfgoed.